Johanne bezeichnet

 einen weiblichen Vornamen, siehe Johanne
 eine Bark, deren Strandung zur Gründung der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger führte, siehe Johanne (Schiff, 1854)
 eine 1881 im Atlantik aufgegebene Bark, siehe Johanne (Schiff, 1876)